Таунас има више значења:

 Таунас (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таунас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Таунас (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику